Savynci je jméno několika sídel na Ukrajině. Jedná se mimo jiné o:

 Savynci (Charkovská oblast) – sídlo městského typu v Charkovské oblasti
 Savynci (Chmelnycká oblast) — vesnice v Chmelnycké oblasti
 Savynci (Kyjevská oblast) – vesnice v Kyjevské oblasti
 Savynci (Černihivská oblast) – vesnice v Černihivské oblasti
 Savynci (Vinnycká oblast) – vesnice ve Vinnycké oblasti